* Хованский, Пётр Иванович Большой (1642—1716) — воевода и боярин (1678) из рода Хованских, сын знаменитого Тараруя.
 Хованский, Пётр Иванович Змей (ок. 1648—1709) — русский государственный и военный деятель, боярин (с 1677), полковой воевода, владелец подмосковного села Леоново.